

Населені пункти та їхні частини
 Зельоново — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зельоново — село в гміні Ставіґуда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Зельоново — село в гміні Велень Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Зельоново — частина села Любаш у гміні Любаш Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Зельоново — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Зельоново — лісова осада в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки